Mozilla Firefox – przeglądarka internetowa znana pod skrótem "FF"
 Grumman FF – amerykański samolot myśliwski
 współczynnik kształtu przebiegu czasowego – ang. form factor (FF)
 Final Fantasy – seria gier komputerowych gatunku jRPG
 Fabryka fabryk – system budownictwa prefabrykowanego hal
 Pełna klatka – ang. Full Frame

Zobacz też 
 Vryheidsfront Plus – ang.Freedom Front Plus, FF+